Huron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Huron Township (Iowa)
 Huron Township (Michigan)
 Huron Township (North Dakota)
 Huron Township (Ohio)
 Huron Township (South Dakota)